Haplogona är ett släkte av mångfotingar. Haplogona ingår i familjen Verhoeffiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Haplogona